Sofía de Luxemburgo (en alemán, Sophie von Luxembourg; Colmar-Berg, 14 de febrero de 1902-Múnich, 24 de mayo de 1941) fue la sexta y la menor de las hijas del gran duque Guillermo IV de Luxemburgo y de su esposa, la infanta María Ana de Portugal.

Biografía 

Sofía nació en el Castillo de Berg. Dos de las hermanas mayores de Sofía reinaron como grandes duquesas de Luxemburgo, María Adelaida y Carlota.

Sofía se casó con el príncipe Ernesto Enrique de Sajonia, hijo menor del último monarca sajón, Federico Augusto III de Sajonia, y de su esposa, la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana, el 12 de abril de 1921 en el Palacio de Hohenburg. Sofía y Ernesto Enrique tuvieron tres hijos varones:

Alberto Federico Augusto Juan Gregorio Dedo (Múnich, 9 de mayo de 1922-Radebeul, 6 de diciembre de 2009), soltero y sin descendencia.
Jorge Timo Miguel Nicolás María (Múnich, 22 de diciembre de 1923-Emden, 22 de abril de 1982), casado con Margrit Lucas el 7 de agosto de 1952 en Mülheim; tuvieron dos hijos. Volvió a casarse con Carlota Schwindack el 3 de febrero de 1966, de quien se divorció el 6 de febrero de 1973. Volvió a casarse con Erina Eilts el 26 de marzo de 1974. Tiene un hijo ilegítimo.
Ruperto Huberto Gero María (Múnich, 12 de septiembre de 1925-Picton, 10 de abril de 2003), soltero y sin descendencia.

Sofía murió el 24 de mayo de 1941 en Múnich de neumonía. Había estado aislada de casi todas sus hermanas debido a la Segunda Guerra Mundial, solo teniendo contacto con su hermana Isabel. Su madre la sobrevivió un año. Después de su muerte, Ernesto Enrique se casó por segunda vez y morganáticamente con Virginia Dulon el 28 de junio de 1947 en París.

Ancestros 

{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. Princesa Sofía de Luxemburgo|2= 2. Gran Duque Guillermo IV de Luxemburgo
|3= 3. Infanta María Ana de Portugal
|4= 4. Gran duque Adolfo de Luxemburgo
|5= 5. Princesa Adelaida María de Anhalt-Dessau
|6= 6. Rey Miguel I de Portugal
|7= 7. Princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
|8= 8. Duque Guillermo I de Nassau
|9= 9. Princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen
|10= 10. Príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau
|11= 11. Landgravina María Luisa Carlota de Hesse-Kassel
|12= 12. Rey Juan VI de Portugal
|13= 13. Infanta Carlota Joaquina de España 
|14= 14. Príncipe heredero Constantino de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
|15= 15. Princesa Inés de Hohenlohe-Langenburg
|16= 16. Príncipe Federico Guillermo de Nassau-Weilburg
|17= 17. Burgravina Luisa Isabel de Kirchberg, condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg
|18= 18. Duque Federico de Sajonia-Altemburgo
|19= 19. Duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz
|20= 20. Príncipe heredero Federico de Anhalt-Dessau
|21= 21. Landgravina Cristiana Amalia de Hesse-Homburg
|22= 22. Landgrave Guillermo de Hesse-Kassel
|23= 23. Princesa Luisa Carlota de Dinamarca
|24= 24. Rey Pedro III de Portugal
|25= 25. Reina María I de Portugal 
|26= 26. Rey Carlos IV de España
|27= 27. Princesa María Luisa de Parma
|28= 28. Príncipe Carlos Tomás de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
|29= 29. Condesa Sofía de Windisch-Grätz
|30= 30. Príncipe Carlos Luis I de Hohenlohe-Langenburg
|31= 31. Condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth
}}

 Referencias 

 Généalogie des rois et des princes'' de Jean-Charles Volkmann Edit. Jean-Paul Giserot (1998)

Casa de Wettin
Casa de Nassau-Weilburg
Princesas de Sajonia por matrimonio
Princesas de Luxemburgo
Católicos de Luxemburgo
Fallecidos por neumonía